Regeringen kan syfta på:

 Finlands regering, statsrådet – Republiken Finlands regeringsorgan, se statsrådet
 Norges regering, regeringen – det statsorgan som utövar verkställande makt i kungens namn
 Sveriges regering, regeringen – Sveriges högsta verkställande myndighet, 1809–
 Sveriges riksråd, riksrådet – ett slags regering, 1200-talet–1789
 Rikets allmänna ärendens beredning – rikets högsta beslutande organ efter konungen, 1789–1809

Se även
 Regering – den regerande instansen i en stat